CYM steht für:
 das ISO 3166-Alpha-3 Länderkürzel der Kaimaninseln
 den Landeskenner der ITU (Internationale Fernmeldeunion) für Kurzwellen-Rundfunkstationen der Kaimaninseln
 den ICAO-Code der ehemaligen Fluggesellschaft Airways International Cymru

cym steht für:
 Walisische Sprache, Sprachcode nach den ISO-Standards 639-2/T und 639-3

CYM